Eleanor Southworth Ewing Farlow, comunemente chiamata "Miss Ellie", è un personaggio del serial Dallas. È interpretata da Barbara Bel Geddes (stagioni 1/7, 9/13) e Donna Reed (stagione 8).

Il personaggio
Donna compassionevole e dal portamento elegante, dotata di una mente acuta e una sorprendente abilità negli affari, nell'universo di Dallas rappresenta la rete di sicurezza per molti personaggi che ruotano fuori e dentro la famiglia Ewing. È grazie al suo potente orgoglio, al suo profondo coraggio e alla sua totale convinzione che la forza risiede nella famiglia, che gli Ewing riescono quasi sempre a rimanere uniti, nonostante questa unione venga costantemente minata da forze interne (da J.R. in primis) ed esterne.

Creato da David Jacobs, il personaggio di Miss Ellie è fortemente caratterizzato dal volto della sua interprete originaria, Barbara Bel Geddes, sebbene l'attrice sia stata sostituita per un'intera stagione (l'ottava) da Donna Reed. Miss Ellie è presente in tutte le stagioni, tranne l'ultima. Il personaggio è assente da due episodi della sesta stagione e da undici episodi della settima stagione, a causa di un intervento al cuore subito dalla Bel Geddes. È proprio per i suoi problemi di salute che l'attrice viene sostituita nella stagione seguente dalla Reed.

Storia

Serie originale
Nata nel 1915 da Aaron e Barbara Southworth, ha trascorso quasi tutta la sua vita al Southfork Ranch sviluppando un forte attaccamento alla terra, che poi ha trasmesso a uno dei suoi figli, Gary, il suo prediletto. Suo padre Aaron l'ha sempre preferita a suo fratello Garrison proprio per l'amore che sin da giovane Miss Ellie ha dimostrato per Southfork. A 16 anni, Ellie conosce e si innamora di un abile cercatore di petrolio, Digger Barnes, ma suo padre è contrario perché ritiene che «i petrolieri hanno rovinato i pascoli e hanno reso l'aria irrespirabile». I due cominciano, quindi, a vedersi di nascosto ma la comparsa di Jock Ewing, amico e socio di Digger, porta a una rottura tra Ellie e Digger. La ragazza decide di lasciare quest'ultimo per vari motivi: non solo per il carattere e le abitudini di Digger (l'uomo comincia a essere sempre più dipendente dalla bottiglia), ma anche perché la Grande Depressione del '39 ha colpito duramente la sua famiglia, al punto tale da rischiare di perdere Southfork. Per evitarlo, Ellie accetta di sposare Jock, il quale ha già accumulato una piccola fortuna grazie ad alcuni giacimenti di petrolio.

Nonostante sia apparentemente un matrimonio di convenienza, tra i due esiste un vero amore, e da questo amore nascono tre bambini: John Ross (J.R.), Garrison (Gary) e Robert (Bobby). Sebbene sempre devota al marito e ai figli, durante gli anni di matrimonio, Ellie si dedica anche ad attività extra-familiari e si unisce all'associazione "Daughters of Alamo", un gruppo femminile di volontariato attraverso il quale la donna si batte soprattutto in difesa del territorio e contro la "cementificazione" selvaggia (come il "Progetto Takapa", nella quarta stagione, che metteranno l'uno contro l'altra Ellie e Jock in una lotta senza quartiere).

Man mano che gli anni passano, la donna vede crescere i suoi tre bambini: se J.R. è sempre più simile a Jock, e Bobby si adatta perfettamente sia agli affari della Ewing Oil sia a condurre il Southfork Ranch, Gary ha molte difficoltà di adattamento in seno alla famiglia, soprattutto nel suo rapporto con Jock. Gary è molto incline ad occuparsi del ranch (e molto meno a lavorare alla Ewing Oil), ma non riuscendo a far fronte al duro temperamento del padre (e di J.R.), cerca di trovare forza nell'alcol. Ma nemmeno la bottiglia lo aiuta, e dopo un breve e contrastato matrimonio con Valene Clements, dal quale nasce Lucy, l'uomo decide di abbandonare Southfork e la famiglia. Il dolore causato a Ellie è talmente logorante che la donna, nel corso degli anni, accusa molto spesso suo marito di essere la causa dell'abbandono di Gary. Un momento significativo in tal senso è quando, nel 1980, Jock rivela che Ray Krebbs è suo figlio. Nonostante la donna accolga Ray a braccia aperte nella sua famiglia, accusa il marito di voler trasformare Ray nel sostituto di Gary (soprattutto nella gestione del ranch e delle terre circostanti) e questa frattura tra i due li conduce a un passo dal divorzio.

Dopo la loro riconciliazione (e una seconda luna di miele a Parigi), Jock viene inviato dal Governo in Sudamerica. In quel frangente l'uomo perde la vita. Nel 1983, Miss Ellie impugna il testamento di Jock per impedire che i loro figli, J.R. e Bobby, si facciano guerra per la Ewing Oil. La donna tenta di convincere il tribunale che suo marito fosse incapace di intendere e di volere all'epoca della stesura del testamento, ma invano.

Nello stesso anno, la donna conosce Clayton Farlow, padre del nuovo amore di Sue Ellen, Dusty. Miss Ellie e Clayton iniziano una relazione che li porta al matrimonio nel 1984, nonostante questo sia ostacolato in tutti i modi da J.R. e dalla sorella di Clayton, Jessica Montfort (la donna rapirà Ellie e cercherà anche di ucciderla).

Nel 1986, la donna deve affrontare il fantasma di Jock nella figura di Wes Parmalee. L'uomo dichiara, infatti, di essere Jock, di essere sopravvissuto all'incidente (il corpo di Jock non era mai stato ritrovato), e di aver subito una plastica facciale che gli ha drasticamente alterato i connotati. La notizia è scioccante tanto da mettere fortemente in pericolo il matrimonio e il rapporto con Clayton. Dopo aver avuto la conferma che Wes Parmalee è un impostore (su sua stessa ammissione), Miss Ellie decide di cedere la comproprietà del Southfork Ranch a Clayton nel 1988. Due anni dopo, la coppia parte per un lungo viaggio in Oriente, durante il quale la donna decide di non tornare più a Dallas. Così facendo, lascia  la proprietà di famiglia a suo figlio Bobby.

Sequel
Nel corso del sequel viene rivelato che Miss Ellie  è morta nel 2001 ed è stata sepolta a Southfork. Si scopre inoltre che, in seguito al suo trasferimento in Oriente, la donna non aveva lasciato il ranch a J.R. semplicemente perché non considerava il suo primogenito abbastanza devoto alla terra. Questa decisione aveva fortemente irritato l'uomo, mentre Bobby aveva vissuto il lascito con un forte senso di colpa. In un testamento della donna, comunque, Miss Ellie aveva lasciato metà Southfork a suo nipote John Ross III.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Personaggi di Dallas (serie televisiva)